Касато́нов — русская фамилия; имеет женскую форму Касатонова.

Известные носители 
 Касатонов, Алексей Викторович (род. 1959) — советский и российский хоккеист.
 
 Касатонов, Иван Михайлович (1913—1977) — Герой Советского Союза.
 Касатонов, Игорь Владимирович (род. 1939) — российский адмирал (1991).

Прочее 
 Адмирал флота Касатонов — российский сторожевой корабль (фрегат) дальней морской зоны проекта 22350.

См. также 
 Катасонов